Kolytschew (kyrillisch  in deutscher Transkription nach Duden-Regeln, wissenschaftliche Transliteration gemäß ISO 9:1968 , englische Transkription: Kolychev; man findet Kolytschew auch für kyrillisch , also Kolytschow) ist ein russischer Familienname.

Namensträger 
 Sergei Walerjewitsch Kolytschew (* 1988), russischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Kolytschow (Familienname)

Familienname
Russischer Personenname